Жорж-Луї Леклерк де Бюффон (), також просто Бюффон; 7 вересня 1707, Монбар, Бургундія — 16 квітня 1788, Париж) — французький натураліст, біолог, математик, геолог, письменник і перекладач XVIII століття.
 Леклерк Філіпп (повне ім'я Філіпп Франсуа Марі Леклерк, граф де Отклок, ; 22 листопада 1902, Беллуа-Сен-Леонар, Франція — 28 листопада 1947, Бешар, Алжир) — французький генерал часів Другої світової війни, маршал Франції.
 Леклерк Шарль () ( — ) — французький дивізійний генерал наполеоновських часів.

Інше 
 Леклерк — французький сучасний основний бойовий танк.